«Кибиркштис» ( — искра):
 «Вичи-Айстес» — ныне несуществующий литовский женский баскетбольный клуб из Каунаса, с момента создания в 1961 и по 1990 год назывался «Кибиркштис».
 «Кибиркштис-МРУ» — литовский женский баскетбольный клуб из Вильнюса, созданный в 2011 году, как продолжатель бренда «Кибиркштис».